Крокко () — фамилия итальянского происхождения, известные носители:

 Крокко, Гаэтано Артуро (1877—1968) — итальянский учёный-механик; пионер воздухоплавания, основоположник итальянского общества «Rocket». В его честь получили имя:
 Крокко — лунный кратер.
 Крокко — астероид.
 Крокко, Кармине (известный также как Донателло, Донателли; 1830—1905) — итальянский разбойник.
 Крокко, Луиджи (1909—1986) — итальянский учёный в области авиации и космонавтики, профессор, сын Г. А. Крокко.